Luis de la Fuente y Hoyos (1914 – 1972), futbolista mexicà
 Luis de la Fuente Castillo (n. 1961), futbolista i entrenador de futbol espanyol.